Franklin Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Franklin Block (Massachusetts), NRHP-ID: 89000042
 Franklin Block (New Hampshire), NRHP-ID: 84003228